Маринич — прізвище.

 Маринич Аркадій Васильович (1909—1989) — радянський конструктор авіанесучих кораблів, головний конструктор Невського ПКБ
 Маринич Василь Сергійович (2001—2022) — майстер-сержант окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Маринич Віталій Петрович (1992—2014) — солдат, Збройні сили України, учасник російсько-української війни.
 Маринич Григорій Васильович (1876—1961) — український драматичний актор і співак (тенор), народний артист УРСР.
 Маринич Ілля Юрійович (1999—2022) — старший матрос Військово-Морських сил Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Маринич Михайло Афанасійович (нар. 1940) — колишній міністр зовнішньоекономічних зв'язків Білорусі, колишній посол Білорусі у Латвії, опозиціонер і політв'язень
 Маринич Олександр Мефодійович (1920—2008) — український географ-геоморфолог, доктор географічних наук, член-кореспондент НАН України, міністр освіти УРСР (1971—1979).
 Маринич Петро Іванович (1899—1921) — козак 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу
 Маринич Микола Агафонович (1885—1921) — капелан Армії УНР.

Див. також 
 Марініч — село у Ніспоренському районі Молдови.